Cwiklinski oder Ćwikliński ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Cwiklinski, auch Ludwik Ćwikliński, (1853–1943), polnischer klassischer Philologe, K.k. Minister für Kultus und Unterricht
 Stanley Cwiklinski (* 1943), US-amerikanischer Ruderer